Phare de Punta Delgada ou phare Punta Delgada peuvent faire référence à plusieurs phares :
 le Phare de Punta Delgada, à Punta Delgada, en Argentine ;
 le phare Punta Delgada, à Punta Delgada, au sud du Chili ;
 le Phare de Punta Delgada, sur l'île d'Alegranza au nord de Lanzarote, en Espagne.